Herrarnas 50 meter frisim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 23 och 24 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Brittiska Ben Proud tog guld efter ett lopp på 21,32 sekunder. Silvret togs av amerikanska Michael Andrew och bronset togs av franska Maxime Grousset.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 23 juni klockan 09:30.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 23 juni klockan 18:42.

Omsimning
Omsimningen startade den 23 juni klockan 20:13.

Final
Finalen startade den 24 juni klockan 18:09.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022